Bright Eyes (band), een Amerikaanse indierockband
Bright Eyes (nummer), een lied, gezongen door onder andere Art Garfunkel
Bright Eyes (film), een Amerikaanse film uit 1934